Zavodskoi (Krasnodar), poble del territori de Krasnodar, a Rússia
 Zavodskoi (Primórie), poble del territori de Primórie, a Rússia
 Zavodskoi (Uliànovsk), poble de la província d'Uliànovsk, a Rússia